Гоман: фамлия, топоним и прочее.

Известные носители 
 Гоман, Алексей Владимирович (род. 1983) — российский певец и автор песен.
 Гоман, Вальтер (1880—1945) — немецкий инженер, сделавший важный вклад в понимание орбитального движения; см. Гомановская траектория.
 Гоман, Владимир Владимирович (род. 1952) — депутат Государственной Думы РФ I и II созывов.
 Гоманн, Иоганн Баптист (1664—1724) — немецкий гравёр и картограф.

Топоним 
 Гоманн — кратер на обратной стороне Луны

Другое 
 Гоман — факультет (дацан) буддийского монастыря Дрепунг.

См. также 

 Гомани
 Гоманиха
 Гоманков
 Гомановский
 Гомановская траектория
 
 Гомонов